Борис Свистунов:
 Свистунов, Борис Иванович (1884 — ?) — российский военный лётчик, участник Первой мировой войны.
 Свистунов, Борис Владимирович (род. 1959) — российский и американский физик.